Wybory parlamentarne w Indonezji w 1955 roku odbyły się 29 września. Były to pierwsze wybory zorganizowane w kraju po uzyskaniu niepodległości przez Indonezję. Do zdobycia w wyborach było 257 mandatów.

Wyniki

Przypisy 

Indonezja w XX wieku
1955
Indonezja